Swinburne är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Algernon Swinburne
 Richard Swinburne

Geografi
 Great Swinburne - en ort i Northumberland, England
 Little Swinburne - en ort i Northumberland, England

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor